Mareil ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:

Mareil-en-Champagne im Département Sarthe
Mareil-en-France im Département Val-d'Oise
Mareil-le-Guyon im Département Yvelines
Mareil-Marly im Département Yvelines
Mareil-sur-Loir im Département Sarthe
Mareil-sur-Mauldre im Département Yvelines

Siehe auch:
Mareilles
Mareuil